Il doppio dello Shenzhen Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Questa prima edizione del torneo è stata vinta da Chan Hao-ching e Chan Yung-jan che hanno sconfitto in finale Iryna Burjačok e Valerija Solov'ëva con il punteggio di 6-0, 7-5.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (campionesse)
  Nina Bratčikova /  Janette Husárová (quarti di finale)

  Alla Kudrjavceva /  Klára Koukalová (primo turno)
  Tímea Babos /  Mandy Minella (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2013
WTA Tour 2013